Рассолово — деревня в Тёмкинском районе Смоленской области России. Входит в состав Кикинского сельского поселения. По состоянию на 2007 год постоянного населения не имеет. 
 
Расположена в восточной части области в 18 км к западу от Тёмкина, в 28 км юго-восточнее автодороги , на берегу реки Угра. В 9 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Жижало на линии Вязьма — Калуга.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Тёмкинского района